

Toponyme 
 Lichans, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Lichans-Sunhar ;
 Lichans-Sunhar, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme